

Дани сећања 

1490-е пне.

fr:1491 av. J.-C.